Такин:

 Такин — парнокопытное млекопитающее семейства полорогих, обнаруженное в густозаросших областях Восточных Гималаев.
 Такин Кодо Хмайн (1876—1964) — писатель, литературовед и общественный деятель Бирмы.